El apellido Sieburger puede referirse a una familia de regatistas de Argentina. También pertenecen a la misma familia regatistas de apellido Del Río Salas

 Julio Christian Sieburger (n. 1892): medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 1948. Antes había participado en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 donde obtuvo diploma olímpico.

 Enrique Conrado Sieburger (n. 1897): medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 y diploma olímpico en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952.

 Roberto Guillermo Sieburger (n. 1917): Participó en cinco Juegos Olímpicos: Londres 1948 (donde finalizó 5º), Helsinki 1952 (donde culminó 4º), Roma 1960 (donde terminó 4º), Tokio 1964 y México 1968.

 Carlos Sieburger (n. 1921): Participó en los Juegos Olímpicos de Roma 1960 donde finalizó en 4º lugar.

 Enrique Adolfo Sieburger (n. 1924): medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 1948. Participó también en los Juegos Olímpicos de Roma 1960 donde finalizó 4º.

 Jorge Alberto del Río Salas (n. 1918): medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Roma 1960. Participó también en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 (donde culminó 7º), Helsinki 1952 (donde terminó 4º) y Tokio 1964.

 Sandro del Río Sieburger: Campeón argentino en la Clase Cadet y maratonista.

Familia Sieburger